Antonio Oneto – marinaio ed esploratore argentino di origine italiana
 Bettina Oneto – attrice e comica peruviana
 Carlos Oneto – attore, comico e personaggio televisivo peruviano
 Cecilia Ravera Oneto – pittrice italiana
 Giacomo Oneto – banchiere e politico italiano
 Gilberto Oneto – architetto, giornalista e scrittore italiano
 José Oneto – giornalista spagnolo
 Marco Oneto – pallamanista cileno
 Vanina Oneto – hockeista su prato argentina